Il torneo di singolare maschile dei Campionati europei di tennis tavolo 2012 si è svolto dal 17 al 21 ottobre 2012.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8 

Campionati europei di tennistavolo